Родственные души:

 Родственные души — два человека, чувствующих глубокую или естественную близость.

Художественные произведения
 «Родственные души» () — рассказ О. Генри.
 «Родственные души» () — американский фильм ужасов 1992 года, режиссёр Тандер Левин.
 «Родственные души» () — гонконгский фильм 1997 года, режиссёр Чхён Чхи Лён.
 «Родственные души» () — индийский фильм-драма 1999 года, режиссёр Сампуран Сингх Гульзар.
 «Родственные души» () — южнокорейский телесериал 2006 года.
 «» () — австралийский телесериал, выходивший на канале  с 2014 по 2016 год.
 «» () — американский телесериал, вышедший на телеканале AMC в 2020 году.